Alternativa Verda-Moviment Ecologista de Catalunya (Alternativa Verde-Movimiento Ecologista de Cataluña) (AV-MEC) fue un partido español de ámbito catalán de ideología ecologista y catalanista. Se fundó en 1983 a partir de militantes ecologistas del Moviment Ecologista de Catalunya (MEC) y de antiguos miembros de Nacionalistes d'Esquerra.

En las elecciones al Parlamento de Cataluña de 1988 obtuvo 16.346 votos (0,61%), en las siguientes elecciones bajó a 10.323 (0,39%). En 1993 fue una de las organizaciones que formó Els Verds - Confederació Ecologista de Catalunya (EV-CEC). A partir de la crisis de EV-CEC en 1999, antiguos militantes de AV-MEC procedieron a la refundar de Els Verds - Alternativa Verda en el 2000.

Véase también 
 Anexo:Partidos políticos verdes o ecologistas en España

Partidos políticos de Cataluña
Partidos políticos desaparecidos de España
Partidos ecologistas de España
Partidos nacionalistas catalanes de España
Partidos políticos de España posteriores a la Transición